50-й чемпионат России по шахматам проходил с мая по июнь 1997 года в Элисте.

В турнире участвовало 37 гроссмейстеров, 13 международных мастеров и 2 кандидата в мастера спорта от Калмыкии .

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Невское время No 97(1500) 3 июня 1997 г.
 Невское время No 99(1502) 5 июня 1997 г. 
 Невское время No 101(1504) 7 июня 1997 г. 
 Невское время No 103(1506) 11 июня 1997 г.

Чемпионаты России по шахматам
1997 год в шахматах
Чемпионаты России в 1997 году
Спортивные соревнования в Элисте
1990-е годы в Калмыкии
Май 1997 года
Июнь 1997 года